Cocchi peut se référer à :

Patronyme 
  (1685-1747), médecin, botaniste et écrivain italien ;
 Antonio Cocchi (1695-1758), médecin, naturaliste et écrivain italien ;
  (1450-1491), juriste italien ;
  (1934-2016), prélat catholique italien, archevêque de Modène-Nonantola de 1996 à 2010 ;
  (1889-1951), footballeur italien ;
  (1964-), réalisateur et scénariste italien ;
  (1990-), poloïste italien ;
  (1915-1987), peintre et dessinateur italien ;
 Francesco Cocchi (1788-1865), peintre et scénographe italien ;
  (-), peintre architecte et sculpteur italien ;
  (1956), batteur et dessinateur italien ;
 Gioacchino Cocchi (1715-1804), compositeur italien ;
  (1813-1895), presbytre italien ;
  (1888-19XX), cycliste sur piste italien ;
  (1827-1913), géologue et paléontologue italien ;
  (1898-1957), peintre italien ;
  (1826-1846), peintre italien ;
  (1975-), danseur italien.

Toponyme 
 , palais à Florence.

Voir aussi